Professional Players Tournament var en rankingturnering i snooker som spelades i två olika arenor i närheten av Birmingham, England. Detta var första gången som någon annan turnering än VM hade rankingstatus. Professional Players Tournament spelades 1982 och 1983, och bytte därefter namn till Grand Prix, ett namn som levde kvar till 2010, då turneringen bytte namn till World Open. Den spelas som en av de första turnerignarna på hösten varje säsong.

Ray Reardon vann denna första upplaga av turneringen, hans första stora titel sedan VM 1978, och för övrigt hans enda vinst i en rankingturnering förutom VM. I finalen slog han 20-årige Jimmy White med 10-5.

Resultat 

1982 i Storbritannien
Snookersäsongen 1982/1983
1982